31 oder Einunddreißig steht für:

 31, das Jahr
 Einunddreißig, eine Zahl
 31 (Film), ein Horrorfilm von Rob Zombie aus dem Jahr 2016

Kartenspiele:
 Schwimmen (Kartenspiel)
 Trente et un, altes französisches Spiel, Vorläufer von Siebzehn und Vier, siehe Siebzehn und Vier #Trente (et) un

Siehe auch:
 31er